Western & Southern Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 13–19 sierpnia 2018 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 335 970 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
US Open Series 2018
2018 w Stanach Zjednoczonych